Cigno peut faire référence à:
 Le Cigno, un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina) lancé en 1936.
 Le Cigno, une frégate italienne de la Classe Centauro de la Marina Militare lancé en 1955.
 Le Cigno, une rivière, affluent de gauche du Aterno-Pescara, un fleuve de l'Italie centrale de la région des Abruzzes.